Соревнования по прыжкам в высоту у мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио пройдут 30 июля и 1 августа 2020 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях примут участие 33 спортсмена прошедшие квалификационные требования по высоте прыжка или по мировому рейтингу.

История 
Соревнование по прыжках в высоту у мужчин на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 29 раз и станет одним из 12 видов легкой атлетики, проводимых на всех летних Олимпийских играх.

Медалисты

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 по прыжкам в высоту у мужчин установлен 2,33 метра. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учётом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 32.

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также последний региональный чемпионат был засчитан, даже если он проведен не во время квалификационного периода.

На 29 июня 2021 года 16 прыгунов в высоту прошли квалификацию по установленному нормативу и 17 — по рейтинговым позициям.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

 Олимпийский чемпион 2016 года по прыжкам в высоту канадский спортсмен Дерек Друэн закончил карьеру.

Формат и календарь турнира 
Соревнования 2020 года проходят по двухкруговому формату, введенному в 1912 году. Два различных раунда прыжков — квалификационный и финальный. В финальном раунде не учитываются результаты квалификационного раунда. Прыгуны выбывают, если у них есть три не использованных попытки, будь то на одной высоте или между несколькими высотами, если они попытаются изменить высоту до того, как использовали попытку на установленной высоте.

В квалификационном раунде турнира в Токио 2020 планка устанавливается на высоте 2,17 до 2,28 метров (закончив отбор в финальную стадию, не достигнув квалификационного норматива). Отбираются минимум 12 спортсменов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату. Финал продолжается до тех пор, пока все прыгуны не выбывают.

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9:00)

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020
  Результаты легкая атлетика прыжки в высоту у мужчин Токио 2020

Прыжки в высоту на Олимпийских играх